Zexcs () — японська аніме-студія, розташована в Коганей, Токіо. Вона була створена 23 січня 1998 р. колишнім співробітником JC Staff Томоко Кавасакі. Відома низкою аніме-серіалів, таких як MY HiMe, Sister Princess і Speed Grapher, співпрацею з іншою аніме-компанією під назвою Feel.

Список аніме
10 Tokyo Warriors
Aruvu Rezuru: Kikaijikake no Yōseitachi
Canvas 2: Niji Iro no Sketch
Chrome Shelled Regios
Chu-Bra!!
Cuticle Tantei Inaba
D.C.: Da Capo
Diabolik Lovers
Final Approach
The Flowers of Evil
Fortune Arterial: Akai Yakusoku
Growlanser IV: Wayfarer of Time
H2O: Footprints in the Sand
Happy World!
Itsuka Tenma no Kuro Usagi
Kamichu!
Kikou Sen'nyo Rouran
The Legend of the Legendary Heroes
Macademi Wasshoi!
Mamoru-kun ni Megami no Shukufuku wo!
Mushi-shi
Mushi-Uta
My-HiME
Noein — to your other self
Omamori Himari
Oniichan no Koto Nanka Zenzen Suki Janain Dakara ne!!
Rental Magica
Saishū Shiken Kujira
Sister Princess
Sister Princess RePure
Speed Grapher
Strawberry Marshmallow
Sukisho
Suki-tte Ii na yo
Umi Monogatari ~Anata ga Ite Kureta Koto~
Wagaya no Oinari-sama.

Посилання 
Official website 
 Zexcs на сайті Anime News Network
 Zexcs на сайті World Art

Zexcs
Аніме-студії
Підприємства, засновані 1998
Засновані в Японії 1998